Foum Zguid är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Guelmim-Es-Smara, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Foum Zguid ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Foum Zguid är varierad, och sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Foum Zguid. Runt Foum Zguid är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Foum Zguid är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Guelmim-Es-Smara